Austrodyptornithes — клада птахів, що включає два ряди — пінгвіноподібних та буревісникоподібних.

Філогенія 
Геномний аналіз, що проведений у 2014 році, показав, що предки пінгвінів та буревісників розділилися у ранньому палеоцені (приблизно 62 млн років тому).

Філогенетична кладограма, що відображає еволюційні зв'язки клади, за Burleigh, J.G. et al. (2015)
:

Примітки 

Кілегруді